Miejscowości w USA:
 Deposit – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Broome
 Deposit – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Delaware
Gminy w USA:
 Deposit (ang. Deposit Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Delaware